Mas de Mua és un edifici del municipi d'Artesa de Segre, a la comarca catalana de la Noguera a una altitud de 386 metres a la Serra del Bosc de Mua.

Referències 

Masies de la Noguera
Edificis d'Artesa de Segre